Camille (voornaam) voor zowel meisjes als jongens.
 Camille (Monet) of De vrouw in de groene jurk, een schilderij van Monet
 Een roman van Alexandre Dumas fils, zie La Dame aux Camélias
 Een aantal films:
 Camille (1917) van J. Gordon Edwards met Theda Bara en Alan Roscoe
 Camille (1921) van Ray Smallwood met Alla Nazimova en Rudolph Valentino
 Camille (1926) van Fred Niblo
 Camille (1936) van George Cukor met Greta Garbo en Robert Taylor
 Camille (1984), TV-film van Desmond Davis met Greta Scacchi en Colin Forth
 Camille (2007) van Gregory Mackenzie met Sienna Miller en James Franco
 Het alter ego van de Amerikaanse artiest Prince: Camille (alter ego)
 Een niet-uitgebracht Prince-album: Camille (niet uitgebracht Prince-album)
 Artiestennaam van Camille Dalmais, Franse zangeres en actrice
 Artiestennaam van Camille Dhont, Vlaamse zangeres en actrice